FHA peut désigner :

 , une partie du Civil Rights Act de 1968 ;
 Federal Housing Administration, une agence gouvernementale américaine ;
  (en français, adhésine d'hémagglutinine filamenteuse);
 SS Führungshauptamt, le quartier général opérationnel de la SS dans l'Allemagne nazie ;
 Fontes Hispaniae Antiquae, un recueil de textes antiques sur l'Hispanie ;
 Force hydraulique antillaise, une filiale du groupe Valorem.